La saison 2008-2009 du Championnat d'Irak de football est la trente-cinquième édition de la première division en Irak, la Division 1 League. La compétition rassemble 28 formations, réparties en deux poules géographiques qui s'affrontent deux fois, à domicile et à l'extérieur. À l'issue de la saison, le premier de chaque groupe se qualifie pour la finale nationale pour le titre tandis que les deux seconds s'affrontent en match pour la . Il n'y a pas de relégation, le championnat étant étendu à 36 équipes la saison prochaine.

C'est Arbil SC, double tenant du titre, qui est à nouveau sacré champion à l'issue de la saison, après avoir battu Najaf FC lors de la finale nationale. Dohuk SC prend la  à la suite de sa victoire face à Al-Amana Bagdad en match de classement. C'est le troisième titre de champion d'Irak de l'histoire du club.

Compétition 
Le barème de points servant à établir les classements se décompose ainsi :
 Victoire : 3 points
 Match nul : 1 point
 Défaite : 0 point

Première phase

Classement 

|width=50%|
Groupe B :

|}
|}

Matchs 

|width=50% valign=center|
Groupe B :

|}
|}

Phase finale

Match pour la

Finale

Bilan de la saison

Références

Voir aussi

Articles connexes 
 Championnat d'Irak de football

Liens externes 
  Page complète sur la saison sur RSSSF

Championnat d'Irak de football
Irak
2008 en Irak
2009 en Irak